Богатенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Богатенко, Алексей Прокопьевич (в монашестве Александр; 1853—1928) — старообрядческий епископ.
 Богатенко, Яков Алексеевич (1875—1941) — публицист, художник, иконописец.